Kota Padang (Kisam Tinggi), een plaats in Indonesië
Kota Padang (Manna), een plaats in Indonesië
Kota Padang (Semendo Darat Tengah), een plaats in Indonesië
Kota Padang (Kota Padang), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing